

Дюейнсбург — місто, штат Нью-Йорк
 Дюейнсбург — переписна місцевість, штат Нью-Йорк